Movits kan avse:

Movitz –  en av de viktigare figurerna i Fredmans epistlar
Movits! – en svensk hiphop-grupp från Hertsön, ett bostadsområde i Luleå